В списке представлена сводная информация о результатах, показанных теннисистками на официальных соревнованиях тура WTA с 1973 года, а также на турнирах предшествующей ему серии Virginia Slims Circuit.

Результаты на турнирах Большого шлема

Одиночный разряд

Общая статистика 
Действущие теннисистки выделены жирным шрифтом
{|
|-valign=top
|
{| class="wikitable"
!colspan=12|Титулы
|-
!width=40 |№
!width=200 |Теннисистка
!width=40 | 
|- align=center
|1|| align="left" | Маргарет Корт||24
|- align=center
|2|| align=left | Серена Уильямс|| 23
|- align=center
|3|| align="left" | Штеффи Граф||22
|- align="center"
| rowspan="2" |4|| align="left" | Крис Эверт||18
|- align="center"
| align="left" | Мартина Навратилова||18
|- align=center
|6|| align=left| Моника Селеш||9
|- align=center
|rowspan=2|7|| align=left| Винус Уильямс||7
|- align=center
| align=left| Жюстин Энен||7
|- align=center
|rowspan=3|9|| align=left| Ивонн Гулагонг-Коули||5
|- align=center
| align=left| Мартина Хингис||5
|- align=center
| align=left| Мария Шарапова||5
|- align=center
|}
 если считать титулы до начала Открытой эры, то 24
|

|

|-valign=top
|

|

|}

 Выигрышные серии 

 Общие 

 Лучшие по турнирам 

 Выигранные матчи 
В списках представлена не полная статистика для каждой теннисистки, а лишь её результаты в описанный период.Серебристым выделены действующие теннисистки.

 Результаты на турнирах WTA 

 Одиночный разряд 

 Титулы и финалы 

 Общая статистика 

 Титулы за сезон 

 Титулы подряд 
Серебристым выделены действующие серии.

 Матчи 

 Итоговый чемпионат 

 Титулы 
Учитываются только титулы на основном Итоговом турнире ассоциации.

 Финалы, полуфиналы и количество сыгранных турниров 
Учитываются отбор и результаты только на основном Итоговом турнире ассоциации.

 Прочая статистика 
Учитываются только титулы на основном Итоговом турнире ассоциации.

 Рейтинг-лист 

Первый компьютеризированный рейтинг WTA для одиночных турниров был опубликован 3 ноября 1975 года. С тех пор его возглавляла 21 теннисистка.

В списке указана пятёрка лидеров по каждому из критериев.

 Победы над лидером листа 

 Парный разряд 

 Титулы 

 Рейтинг-лист 

Первый компьютеризированный рейтинг WTA для парных турниров был опубликован 4 сентября 1984 года. С тех пор его возглавляла 30 теннисисток.

В списке указана пятёрка лидеров по каждому из критериев.

 Самая юная и самая возрастная чемпионка 

 Одиночные турниры 
Для каждой спортсменки указан лишь пиковый результат по данному критерию.Серебристым выделены действующие спортсменки. По состоянию на конец сезона-2015.

 Призовые 
Top 10 лидеров по призовым на момент 19 сентября 2022 года:Статистика призовых по состоянию на 19 сентября 2022 года.'''

С сентября 1970 :
 480 теннисистки заработали 1 миллион долларов призовых и более.
 276 теннисистки заработала 2 миллиона долларов призовых и более.
 134 теннисистки заработали 5 миллионов долларов призовых и более.
 61 теннисистка заработали 10 миллионов долларов призовых и более.
 29 теннисисток заработали 15 миллионов долларов призовых и более.
 22 теннисистки заработали 20 миллионов долларов призовых и более.
 10 теннисисток заработали 25 миллионов долларов призовых и более.
 8 теннисисток заработали 30 миллионов долларов призовых и более.
 3 теннисистки заработали 40 миллионов долларов призовых и более.
 1 теннисистка заработали 50 миллионов долларов призовых и более.
 1 теннисистка заработала 90 миллионов долларов призовых и более.

Примечания

См. также 
 Рекорды основного тура ATP

Ссылки 
 Официальный сайт WTA

Статистика